Турель (, ) — может означать:

 Турель (арх.) — в средневековой архитектуре небольшая башенка, выступающая от стены типа консоли или установленная на крыше здания.
 Турель (в киносъёмочной аппаратуре) — поворотное устройство для быстрой смены съёмочного объектива. Обычно рассчитана на три объектива, реже — на два или четыре.

Военное дело 
  — башня, фортификационное укрепление.
 Турель (воен.) — установка для крепления пулемётов или малокалиберных автоматических пушек.
 Автоматическая турель

Фамилия 
 Турель, Дженни (1903—1973) — американская певица (меццо-сопрано) и музыкальный педагог белорусского происхождения.

См. также 

 Турел